Сезон НБА 1949/1950 — стал 4-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и первым, когда лига стала так официально называться. Чемпионом ассоциации стала команда «Миннеаполис Лейкерс». В финале «Лейкерс» победили в шести играх команду «Сиракьюс Нэшнлз».

На драфте БАА 1949 года под первым номером клубом Провиденс Стимроллерс был выбран лёгкий форвард Хоуи Шэннон из университета штата Канзас. Под 2-м номером на том драфте был выбран Алекс Гроза, под 7-м номером — Дик Макгуайр, под 10-м номером — Фрэнк Сол, а под 12-м — Ральф Бирд. На территориальном драфте были выбраны Эд Маколи и Верн Миккелсен.

Значительные события сезона 
 6 команд (Сиракьюс Нэшнлз, Три-Ситис Блэкхокс, Андерсон Пэкерс, Шебойган Рэд Скинс, Уотерлу Хокс и Денвер Наггетс) перешли из Национальной баскетбольной лиги (НБЛ) в Баскетбольную ассоциацию Америки (БАА), клуб Провиденс Стимроллерс прекратил своё существование, а вместо Индианаполис Джетс появился Индианаполис Олимпианс. В результате объединения она стала называться Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА).
 В результате увеличения количества участников турнира, в регулярном сезоне команды были разделены на три дивизиона, а не на два, как в прошлом.

Регулярный сезон

Восточный дивизион

Западный дивизион

Центральный дивизион

Плей-офф

Восточный дивизион

Центральный дивизион

Западный дивизион

Финальные матчи 
Победители дивизионов были посеяны под первым, вторым и третьим номерами в соответствии с результатами регулярного сезона, поэтому Сиракьюс Нэшнлз прошёл в финал напрямую, а Миннеаполис Лейкерс и Андерсон Пэкерс разыграли вторую путёвку в финал между собой.

Результаты матчей плей-офф 
Полуфиналы Восточного Дивизиона

 Сиракьюс Нэшнлз — Филадельфия Уорриорз 2-0 (93:76, 59:53).
 
 Нью-Йорк Никс — Вашингтон Кэпитолс 2-0 (90:87, 103:83).

Финал Восточного Дивизиона

 Сиракьюс Нэшнлз — Нью-Йорк Никс 2-1 (91:83 (ОТ), 76:80, 91:80).

Полуфиналы Центрального Дивизиона

 Миннеаполис Лейкерс — Чикаго Стэгс 2-0 (85:75, 75:67).

 Форт-Уэйн Пистонс — Рочестер Роялз 2-0 (90:84, 79:78 (ОТ)).

Финал Центрального Дивизиона

 Миннеаполис Лейкерс — Форт-Уэйн Пистонс 2-0 (93:79, 89:82).

Полуфиналы Западного Дивизиона

 Индианаполис Олимпианс — Шебойган Рэд Скинс 2-1 (86:85, 85:95, 91:84).

 Андерсон Пэкерс — Три-Ситис Блэкхокс 2-1 (89:77, 75:76, 94:71).

Финал Западного Дивизиона

 Андерсон Пэкерс — Индианаполис Олимпианс 2-1 (74:77, 84:67, 67:65).

Полуфинал НБА

 Миннеаполис Лейкерс — Андерсон Пэкерс 2-0 (75:50, 90:71).

Финал НБА

 Миннеаполис Лейкерс — Сиракьюс Нэшнлз 4-2 (68:66, 85:91, 91:77, 77:69, 76:83, 110:95).

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Первая сборная всех звёзд:
 Джордж Майкен (Миннеаполис Лейкерс)
 Джим Поллард (Миннеаполис Лейкерс)
 Алекс Гроза (Индианаполис Олимпианс)
 Боб Дэвис (Рочестер Роялз)
 Макс Заслофски (Чикаго Стэгс)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Фрэнк Брайан (Андерсон Пэкерс)
 Фред Шаус (Форт-Уэйн Пистонс)
 Дольф Шейес (Сиракьюс Нэшнлз)
 Эл Керви (Сиракьюс Нэшнлз)
 Ральф Бирд (Индианаполис Олимпианс)

Ссылки 
 
 
 

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1949/1950